Ługi (kaszb. Łëdżi lub też Łudżi, Lugwiza, niem. Luggewiese) – przysiółek wsi Lubowidz w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska, przy drodze krajowej nr .

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa słupskiego.

Przypisy 

Lubowidz (województwo pomorskie)